Warsaw Snooker Tour 2007 je bil nejakostni snooker turnir, ki je potekal od 16. do 17. junija 2007 v Hali Torwar v Varšavi, Poljska. 

Turnir je bil raziskovalne narave, saj so se pri menedžerski družbi FSTC Sports Management želeli pozanimati, kakšno je zanimanje za priredbo vrhunskega snooker dogodka zunaj Združenega kraljestva ali v zadnjem času vse bolj standardnega Daljnega vzhoda. Ugotovitve po koncu turnirja so upoštevali pri seriji turnirjev World Series of Snooker, ki so jo premierno zagnali v sezoni 2008/09.

Turnirja kasneje niso več priredili. Tako je edini zmagovalec turnirja v zgodovini postal Mark Selby.

Tekmovalci
Igralci s svetovne jakostne lestvice:
  John Higgins
  Steve Davis
  Graeme Dott
  Mark Selby
Domači igralci s povabilom organizatorja (wildcard vstopnico):
  Rafał Jewtuch
  Marcin Nitschke
  Jaroslaw Kowalski
  Krzysztof Wrobel

Glavni del turnirja

Seznam nizov vsaj 100 točk
 120 Steve Davis
 109 John Higgins
 101 Marcin Nitschke

Vir:

Viri

Warsaw 2007
2007 v snookerju